Odessa kan syfta på
 Odesa – stad i Ukraina (på ryska och på många andra språk Odessa)
 ODESSA – akronym för tyska Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, ett nätverk som hjälpte nazistiska krigsförbrytare
 Odessatrappan – en scen i filmen Pansarkryssaren Potemkin från 1925
 Täcknamn Odessa – en roman från 1972
 Täcknamn Odessa (film) – en film från 1974
 Odessa (musikalbum) – den brittisk-australiska popgruppen Bee Gees fjärde album från 1969
 2606 Odessa – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Brasilien

 Nova Odessa (kommun), São Paulo, 
 Nova Odessa (ort), São Paulo,

Ukraina

 Odesa oblast – ett oblast (provins) i södra Ukraina
 Odesa – en stad i Odessa oblast
 Odesas internationella flygplats

USA

 Odessa, Delaware
 Odessa, Florida
 Odessa, Minnesota
 Odessa, Missouri
 Odessa, Nebraska
 Odessa, New York
 Odessa, Texas
 Odessa, Washington

Se även
 Odessa Lake